Балей:

Топоним 
 Балей — город в Забайкальском крае России;
 Балей (аэропорт) — аэропорт в России, расположенный в 2 км восточнее от города Балей;
 Балей — село в Болгарии;
 Усть-Балей — посёлок в Иркутской области России.

Фамилия 
 Балей, Вирко Петрович (Вирослав Петрович Балей; род. 1938) — украинско-американский дирижёр, пианист, композитор, музыкальный деятель.
 Балей, Эктор (род. 1950) — аргентинский футболист, вратарь.